Francesco V av Modena, född 1 juni 1819, död 20 november 1875 i Wien. Han tillhörde furstehuset Österrike-Este och var äldste son till Frans IV, hertig av Modena, och Maria Beatrice av Savojen, äldsta dotter till kung Viktor Emanuel I av Sardinien.

Biografi
Francesco blev regerande hertig av Modena vid faderns död 1846, samt förvärvade 1847 Tivizzano och Hertigdömet Guastalla. Francesco regerade despotiskt och fördrevs våren 1848 av ett uppror samma år. 1859 erövrades Modena och Reggio av kung Viktor Emanuel II av Sardinien, som ett led i Italiens enande och Francesco flydde till Österrike, där han levde i exil resten av sitt liv.

Francesco gifte sig 1842 med prinsessan Adelgunde av Bayern, dotter till kung Ludvig I; deras enda barn, en dotter, dog i späd ålder. Ätten Habsburg-Este dog sålunda ut på manslinjen med Francesco V - men Francesco testamenterade titeln "ärkehertig av Österrike-Este" till sin släkting Franz Ferdinand, som antog den bland sina många titlar.

Frans V:s mor, Maria Beatrice, var jakobiternas pretendent på Storbritanniens tron, och vid hennes död, 1840, ärvde Francesco hennes anspråk; som jakobitisk tronpretendent kallades han Frans I (eng. Francis I) av England och Skottland. Hans brittiska tronanspråk ärvdes av hans brorsdotter Maria Theresia, drottning av Bayern.

Antavla

Referenser 

Huset Habsburg-Este
Modenas regenter
Födda 1819
Avlidna 1875
Män